Plopu heißen folgende geographische Objekte:

 Plopu (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova, Rumänien

 Plopu (Dărmănești), Dorf im Kreis Bacău, Rumänien
 Plopu (Podu Turcului), Dorf im Kreis Bacău, Rumänien
 Plopu (Brăila), Dorf im Kreis Brăila, Rumänien
 Plopu (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin, Rumänien
 Plopu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița, Rumänien
 Plopu (Gorj), Dorf im Kreis Gorj, Rumänien
 Plopu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea, Rumänien
 Plopu-Amărăști, Dorf im Kreis Dolj, Rumänien